Pottier ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Pottier (1823–1896), französisch-amerikanischer Möbeldesigner
 Bernard Pottier (* 1924), französischer Linguist
 Edmond Pottier (1855–1934), französischer Kunsthistoriker und Archäologe
 Eugène Pottier (1816–1887), französischer Textdichter der Internationalen
 Gustave Pottier, französischer Turner
 Michel Pottier (* 1948), französischer Fußballspieler und -trainer
 René Pottier (1879–1907), französischer Radrennfahrer
 Richard Pottier (1906–1994), französischer Filmregisseur
 Waldemar Pottier (1914–2004), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Pottier & Stymus, US-amerikanisches Einrichtungsunternehmen
 Potier
 Pothier